De Primera División 1991/92 was de 61e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 31 augustus 1991 en eindigde op 7 juni 1992. FC Barcelona werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

RC Deportivo en Cádiz CF handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1991/92